Fácil (canção), da banda de pop rock Jota Quest
 Fácil Transportes e Turismo, empresa de transporte rodoviário
 Fácil DF